Die Saison 1954/55 war die fünfte Spielzeit der Klass B als zweithöchste sowjetische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die 12 Teilnehmer der Klass B wurden zunächst in zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften aufgeteilt. Jede Mannschaft spielte jeweils ein Mal gegen jeden Gruppengegner. Die drei bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, deren vier bestplatzierten Mannschaften in die Klass A aufstiegen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe 1 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe 2 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Platzierungsrunde

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Spielzeit bei hockeyarchives.ru (russisch)

1954
Eishockeysaison 1954/55